Luigi Caracciolo – vescovo cattolico italiano (? – 1482); vescovo di Potenza  
 Luigi Caracciolo – vescovo cattolico italiano (? – 1536); vescovo di Catania 
 Luigi Caracciolo – politico italiano (1826-1889); deputato e senatore  
 Luigi Caracciolo – musicista e compositore italiano (1847-1887)